Kokosinsel(n) (,  oder , ) steht für:
 Kokos-Insel (Costa Rica), zu Costa Rica gehörende Insel im Pazifik
 Coconut Island (Australien), indigener Name Poruma, zu Australien gehörende Insel im Pazifik
 Coconut Island (Hawaii), zur USA gehörende Insel des Bundesstaates Hawaii im Pazifik
 Cocos Island (Guam), zu Guam gehörende Insel im Pazifik
 Kokosinseln oder Keelinginseln (Keeling Islands), zu Australien gehörende Inselgruppe im Indischen Ozean
 Kokosinseln (Myanmar), zu Myanmar gehörende Inselgruppe im Indischen Ozean
 Île aux Cocos, zu Mauritius gehörende Insel im Indischen Ozean
 „Cocos Eylant“ oder „Cocos Insula“, früherer Name der zum Königreich Tonga gehörenden Insel Tafahi
 Cayo Coco (auch Coco Key), kleine Insel nördlich von Kuba